Der Bryne Fotballklubb ist ein Fußballverein aus dem im Südwesten Norwegens gelegenen Ort Bryne. Er hat ca. 700 Mitglieder.

Geschichte 
Der Verein wurde 1926 als Bryne IL gegründet. 1993 wurde die Fußballabteilung ausgegliedert und erhielt ihren heutigen Namen.

Zwischen 1976 und 1988 sowie von 2000 bis 2003 spielte der Klub in der höchsten norwegischen Spielklasse. Größter Erfolg in der Vereinsgeschichte war der Gewinn des norwegischen Vereinspokals 1987 durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung über Brann Bergen.

Erfolge 
 Norwegischer Vize-Meister: 1980, 1982
 Norwegischer Pokalsieger: 1987
 Norwegischer Pokalfinalist: 2001

Europapokalbilanz 
Bryne IL nahm dreimal an Europäischen Pokalwettbewerben teil: 1988 am Pokalsieger- sowie 1981 und 1983 am UEFA-Pokal. Allerdings schied der Club jeweils in der ersten Runde aus.

Platzierungen

Spieler 
  Arne-Larsen Økland (1977–1980, 1985–1987)
  Alf-Inge Haaland (1979–1990) Jugend, (1990–1993) Spieler,
  Ragnvald Soma (1996–1997) Jugend, (1997–2000, 2002–2004) Spieler,
  Roger Nilsen (2002–2003),
  Erling Haaland (2013–2015) Jugend, (2016) Spieler

Weblinks 
 Homepage von Bryne FK (norwegisch)

 
Norwegischer Fußballverein